Piano Man (album), een muziekalbum van Billy Joel
 Piano Man (lied), een lied op het gelijknamige album van Billy Joel
 Andreas Grassl (bijnaam Piano Man), een man die in 2005 werd gevonden nabij een strand in Engeland
 De pianoman, een boek van de Nederlandse schrijver J. Bernlef gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Andreas Grassl